BBJ steht für:
 Boeing Business Jet, ein Geschäftsreiseflugzeug
 Flugplatz Bitburg (IATA-Code), einen Flugplatz in Rheinland-Pfalz
 BBj, ein Framework für die Software-Entwicklung
 Borgholm-Böda Järnvag, ehemalige schwedische Eisenbahngesellschaft

bbj steht für:
 Ghomala' (ISO-639-3-Code), eine der elf bantoiden Bamileke-Sprachen in der Westprovinz Kameruns

BBJ